Перечисление может иметь следующие значения:

 Перечислимый тип, тип данных в программировании.
 Перечисление (комбинаторика), подсчёт или перебор всех объектов некоторого вида в комбинаторике.